Диссен-ам-Тойтобургер-Вальд () — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Оснабрюк. Население составляет 9271 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 31,9 км². Официальный код — 03 4 59 015.

инкорпорации 
1 апреля 1974 года между городом Диссен и соседней общиной Бад-Ротенфельде произошел обмен территориями, в результате которого Диссен получил чуть более 100 жителей, но также уступил почти 600 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии